Добрик — название населённых пунктов:

Россия 
 Добрик — село в Брасовском районе Брянской области.
 Добрик — деревня в Унечском районе Брянской области.

Украина 
 Добрик — село в Раховском районе Закарпатской области.

Персоналии 
Добрик — украинская фамилия. Носители:
 Добрик, Иван Тимофеевич (род. 1921) — советский снайпер участник Великой Отечественной войны.
 Добрик, Виктор Фёдорович (1927—2008) — советский партийный деятель.